Giełczew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Giełczew, un village du powiat de Lublin
 Giełczew, un village du powiat de Świdnik